Hygea – rodzaj roślin z rodziny ostrojowatych
 Higieja – bogini z mitologii greckiej